Leisenheimer est un nom de famille originaire de la Hesse rhénane notamment porté par :

 Duane dit Goldie Leisenheimer, associé à Joseph dit Joe Massino de la famille Bonanno, organisation mafieuse de New York 
  Leisenheimer (1939-2014), chanteur et professeur allemand
 Valentin Leisenheimer (1811-1891), fondateur d’une fabrique d’aiguilles de montres à Genève en 1848, devenue « Fiedler SA »
 Ses fils et successeurs Charles Leisenheimer (1842-1895) et Émile Leisenheimer (1853-1913)